El apellido Sacheri puede referirse a:

 Carlos Alberto Sacheri (1933, Buenos Aires – 1974, Buenos Aires), filósofo argentino
 Eduardo Sacheri (* 1967, Buenos Aires), escritor argentino